

Anno 
 316 o 316 a.C.

Matematica 
 316 (numero)

Televisione 
316 – episodio della quinta stagione di Lost